Дже́йсон Фу́рман (; род. , Нью-Йорк) — американский , член Демократической партии США.

Биография 
Родился в семье состоятельного предпринимателя-адвоката.

Окончил Гарвардский университет (бакалавр социальных наук, 1992), где также получил степени магистра госуправления и доктора философии по экономике (2003). Его научным руководителем был Грегори Мэнкью.

Также получил степень магистра наук в Лондонской школе экономики.

Во время президентской кампании 2004 года советник по экономике кандидата сенатора Джона Керри.

В 2004—2006 годах старший исследователь Центра приоритетов бюджета и политики ().

В 2006—2008 годах директор Гамильтонского проекта Брукингского института.

С января 2009 года заместитель директора, с января 2011 года первый заместитель директора Национального экономического совета (США).

Женат.

Примечания

Ссылки 
  

Члены Демократической партии США
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Доктора философии
Кейнсианцы
Сотрудники Брукингского института
Председатели Совета экономических консультантов